Imię Stanisława Staszica nosi 5 parków w Polsce:
 Park im. Stanisława Staszica w Częstochowie
 Park miejski im. Stanisława Staszica w Kielcach
 Park im. Stanisława Staszica w Łodzi
 Park im. Stanisława Staszica w Warszawie
 Park Miejski im. Stanisława Staszica w Pile